Кондон () — английская и ирландская фамилия, происходящая от ирландской Condún. Возводится к англо-норманскому имени de Caunteton, носитель которого Nicholas de Caunteton прибыл в Ирландию в XII веке.

Известные носители:
 Кондон, Билл (род. 1955) — американский сценарист и режиссёр.
 Кондон, Бри (род. 1986) — американская актриса и фотомодель.
 Кондон, Джон (1889—1919) — британский боксёр.
 Кондон, Керри (род. 1983) — ирландская актриса.
 Кондон, Майк (род. 1990) — американский хоккеист;вратарь.
 Кондон, Эдвард Улер (1902—1974) — американский физик-ядерщик, основоположник квантовой механики.
 Кондон, Эдди (1905—1973) — американский джазовый гитарист.

Другие значения 
 Кондон — село в Солнечном районе Хабаровского края.
 Кондон — населённый пункт в штате Орегон (США).
 Кондон — крупный ударный кратер в области восточного побережья Залива Успеха на видимой стороне Луны.

См. также 
 Кондом